Амели Моресмо је освојила турнир. У финалу јој је Жистин Енен Арден предала меч при резултату 6:1, 2:0, услед стомачних проблема. Ово је био трећи меч на турниру који је Моресмо добила након предаје противнице. Откако је установљена Опен ера 1968. године, Жистин Енен је једина играчица која је предала меч у финалу неког гренд слем турнира.

Носиоци

Жреб

Завршница

Група 2 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло
| RD1-team01= В. Вилијамс
| RD1-seed01=10
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=0
| RD1-score01-3=7
| RD1-team02= Ц. Пиронкова
| RD1-seed02= 
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=9
| RD1-team03= К. Верле
| RD1-seed03=Q
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=0
| RD1-team04= Л. Гранвил
| RD1-seed04= 
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-team05= Л. Домингез Лино
| RD1-seed05= 
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=61
| RD1-score05-3= 
| RD1-team06= В. Руано Паскуал
| RD1-seed06= 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=77
| RD1-score06-3= 
| RD1-team07= Л. Рејмонд
| RD1-seed07= 
| RD1-score07-1=64
| RD1-score07-2=65
| RD1-score07-3= 
| RD1-team08= Ј. Лиховцева
| RD1-seed08=18
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=77
| RD1-score08-3= 
| RD1-team09= А. Сугијама
| RD1-seed09=26
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-team10=

Група 3

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8 

| RD1-seed06= 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-team07= Л. Поус Тио
| RD1-seed07= 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=5
| RD1-team08= А-Л. Гренефелд
| RD1-seed08=22
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7
| RD1-team09= М. Бартоли
| RD1-seed09=27
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-team10= Е. Фрејжер
| RD1-seed10= 
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 
| RD1-team11= Р. Винчи
| RD1-seed11= 
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-team12= М. Шонеси
| RD1-seed12= 
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 
| RD1-team13= М. Јуан
| RD1-seed13=Q
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-team14= М. Цинк
| RD1-seed14= 
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 
| RD1-team15= Ј-ђ. Чо
| RD1-seed15= 
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3= 
| RD1-team16= К. Клајстерс
| RD1-seed16=2
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-team01= Ф. Скјавоне
| RD2-seed01=15
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=6
| RD2-team02= К. Кастањо
| RD2-seed02= 
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=3
| RD2-team03=

Референце

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2006.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно